Василисино — название населённых пунктов.

Россия 
 Василисино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Василисино — станция в Гагаринском районе Смоленской области.
 Василисино — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Василисино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Василисино — деревня в Переславском районе Ярославской области.